Ipanema – dzielnica Rio de Janeiro
 Ipanema – miejscowość w Minas Gerais
 Ipanema/General Osório – stacja metra w Rio de Janeiro

Zobacz też 
 The Girl from Ipanema
 Conceição de Ipanema
 Embraer 202 Ipanema